Алекса́ндр Фёдорович Ре́дигер ( — 26 января 1920) — российский военный деятель, генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, член Государственного совета; с июня 1905 по март 1909 занимал пост военного министра Российской империи. Член Совета государственной обороны (1905—1909); член Государственного совета с 3 ноября 1905 года. Автор военно-научных трудов, председатель и член ряда комитетов и комиссий.

Биография 

Родился в семье генерал-лейтенанта Фёдора Филипповича Редигера (1802—1868), потомственного дворянина Великого княжества Финляндского немецкого происхождения (дед по линии отца был родом из города Ганау). Отец в то время состоял на должности директора Новгородского графа Аракчеева Кадетского корпуса, а весной 1854 года был назначен директором Брестского кадетского корпуса.

Учился в Финляндском кадетском, а с 1870 года — в Пажеском корпусе. В 1872 году из камер-пажей был произведён в прапорщики и назначен в лейб-гвардии Семёновский полк. В 1876 году окончил геодезическое отделение Николаевской академии Генерального штаба с малой серебряной медалью, за успехи в учёбе произведён в поручики.

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. За отличия в делах против турок произведён в штабс-капитаны со старшинством с 19 декабря 1877 года. По окончании войны сдал экзамен за строевое отделение Николаевской академии Генерального штаба и был причислен к Генеральному штабу. Назначен в штаб Гвардейского корпуса, преподавал военную администрацию в академии Генерального штаба. В 1879 году произведён в капитаны, в 1891 году — в подполковники.

В 1882—1883 годах служил товарищем военного министра Болгарии русского барона А. В. Каульбарса — в чине полковника болгарской армии (с 30 августа 1883 года); ведал хозяйственной частью. Осенью 1883 года вступил в острый конфликт с князем Александром Баттенбергом и был вынужден подать в отставку (уволен указом князя 14 октября 1883 года). 4 ноября 1883 года был определён в русскую службу с назначением в распоряжение А. В. Каульбарса.

8 апреля 1884 года, на двенадцатом году офицерской службы, был произведён в полковники. 20 марта 1884 года назначен делопроизводителем Канцелярии Военного министерства, в которой служил до назначения министром: впоследствии на должности помощника начальника Канцелярии, затем начальника (с 1 января 1901 года).

С 24 октября 1884 года — профессор Николаевской академии Генерального штаба. С осени 1886 года также читал лекции по военной администрации в Николаевском кавалерийском училище. За работу «Комплектование и устройство вооруженной силы» награждён Макариевской премией.

30 августа 1893 года произведён в генерал-майоры.

20 июня 1905 года (высочайший приказ объявлен 22 июня) назначен управляющим Военным министерством. 15 июля 1905 года назначен военным министром России.  Осмыслив поражения русской армии в русско-японской войне, стал одним из инициаторов военных реформ 1905—1912 годов, подготовил их план и многое сделал для их проведения. Один из немногих министров, сумевших наладить взаимные деловые отношения с центристскими и частично с правыми фракциями Государственной думы, что положительно сказывалось на быстром и успешном рассмотрении и утверждении внесённых в Думу необходимых для армии законопроектов.
 
Уволен рескриптом от 11 марта 1909 года в чине генерала от инфантерии. Причиной увольнения было недовольство императора одним из выступлений Редигера в Государственной думе, вызвавшим общественный резонанс (по сути дела, военный министр признал факт неудовлетворительности действующего командного состава, что немедленно вызвало нападки правой печати, писавшей об оскорблении министром всей русской армии).

С 1906 года неоднократно назначался к присутствованию в Государственном совете, где принадлежал к группе правых; уволен (в числе прочих членов Госсовета по назначению) 14 декабря 1917 года.

20 октября 1917 года покинул Петроград, со своей второй женой Ольгой Ивановной Редигер (урождённой Холщевниковой) поселился в селе Черевки Полтавской губернии, родовом имении тестя — генерала Ивана Васильевича Холщевникова; в конце января 1918 года перебрался в город Переяслав Полтавской губернии; в конце того же года — в Севастополь.

Умер в Севастополе 26 января 1920 года от кровоизлияния в мозг. Похоронен на городском кладбище Севастополя.

Мемуары 

Редигер написал довольно объёмные воспоминания (начаты в 1911 году; основной текст написан в 1917—1918 гг.; заключительная часть, относящаяся к событиям апреля 1918 г., написана в августе того же года).

Все восемь тетрадей авторской рукописи хранились в ЦГВИА  СССР.

Частично записки Редигера были опубликованы в 1930-х гг. в журнале «Красный архив». Небольшой отрывок, раскрывающий обстоятельства увольнения мемуариста с поста военного министра в марте 1909 г., был опубликован в июне 1990 г. в «Военно-историческом журнале».

Первая полная публикация относится к 1999 году.

Труды 
 Унтер-офицерский вопрос в главных европейских армиях (СПб., 1880)
 Заметки по военной администрации (СПб., 1885)
 Мобилизация войск (СПб., 1886)
 Учебные записки по военной администрации (1888)
 Полевое управление нашей армии (СПб., 1890)
 Комплектование и устройство вооруженной силы (СПб., 1892—1894)
 История моей жизни. Воспоминания военного министра — М.: Канон-пресс; Кучково поле, 1999.

Под его руководством составлен общий очерк деятельности Военного министерства за 1881—1890 (СПб., 1892).

Адреса 
 1909 — Кирочная улица, 24. Снимал весь второй этаж за 8000 рублей в год.

Награды 
 Орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (30.04.1878);
 Орден Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (08.06.1878);
 Орден Св. Анны 3-й ст. (30.08.1881);
 Орден Св. Станислава 2-й ст. (15.05.1883);
 Орден Св. Анны 2-й ст. (1887)
 Орден Св. Владимира 4-й ст. (30.08.1889);
 Орден Св. Владимира 3-й ст. (30.08.1892);
 Орден Св. Станислава 1-й ст. (06.12.1895);
 Орден Св. Анны 1-й ст. (06.12.1899);
 Орден Св. Владимира 2-й ст. (05.10.1904);
 Орден Белого Орла (30.07.1905);
 Орден Св. Александра Невского (11.03.1909, алмазные знаки — 25.03.1912);
 Орден Св. Владимира 1-й ст. (01.01.1916);
 Знак отличия за 40 лет беспорочной службы (1915).

иностранные:
 Орден Благородной Бухары с алмазами (1898);
 Орден Короны Бухары (1902);
 прусский Орден Красного орла 1 степени (1906);
 французский Орден Почётного Легиона командорской крест (1904);
 болгарский Орден «Святой Александр» 2 степени (1899);
 персидский Орден Льва и Солнца 1степени с алмазами (1905);
 черногорский Орден Данило I 1 степени (1908).

Примечания

Литература 
 Государственные деятели Российской империи: Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917: Биобиблиогр. справ. — Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. — С. 622—626. —  936 с.
 Список Генералам по старшинству. — Санкт-Петербург: Военная типография, 1906.

Ссылки 
 Выписка из формулярного списка о службе бывшего члена Государственного совета, заслуженного профессора, почётного члена императорской Николаевской военной академии и почётного члена конференции той же академии генерала от инфантерии Редигера
 

Выпускники Пажеского корпуса
Семёновцы
Выпускники Николаевской военной академии
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Военные министры Российской империи
Военные министры Болгарии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Мемуаристы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Военного совета Российской империи
Похороненные в Севастополе
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Заслуженные профессора Николаевской военной академии